В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті (переможниця)
 Катарина Малеєва (фінал)
 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Відсутня
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)

 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)
 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
 Катя Пікколіні (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)